De Odinsvraag is een begrip afkomstig uit de Noordse mythologie. Alleen degene die deze vraag stelt, kent het antwoord. 

Odin vraagt aan het einde van zijn ascese naar de dingen voorbij deze wereld, aldus de Volva. En plots staat hij op de 'kale vlakte' Vigrid.

Voorbij de laatste dingen is er geen antwoord.

Zie ook
Vafthrudnir is sterk in het weven of in het opgeven van moeilijk te ontwarren raadsels
Vafþrúðnismál

Noordse mythologie
Mythisch begrip